Songola peut désigner :
les Songola, un peuple de la République démocratique du Congo
le songola, une langue bantoue
Songola, une ville du Mali